Апа́пельгино — опустевший поселок на территории Чукотского автономного округа России. Входил в Чаунский район (городской округ Певек). Функционировал как обслуживающий центр
аэропорта «Певек».

Географическое положение 
Расположено вблизи реки Апапельгин на побережье Восточно-Сибирского моря. Через село проходит грунтовая автодорога, связывающая районный центр с селом Янранай. Расстояние до города окружного значения составляет 640 км.

Вблизи села находится крупное месторождение гравия и песка.

Улицы посёлка: Автомобилистов, Геологов, Заозерная, Северная, Спортивная, Строителей, Тундровая, Чкалова, Энтузиастов.

Население

Топоним 
Существуют несколько версий происхождения названия поселения.:
 от  — «паучья горловина», из-за множества пауков в этом месте;
 от  — «снег» и  — «горловина, устье»;
 от  — «жертвенное место».

История 
Посёлок основан примерно в 1939 году в целях строительства и обслуживания регионального аэропорта.

Посёлок был застроен в основном двухэтажными домами, имелась одна пятиэтажка.

В Апапельгино действовали: неполная средняя школа (№ 8), почта, узел связи, гостиница, клуб «Авиатор».

В 1980-х гг. вместо одноэтажного деревянного здания аэровокзала барачного типа был построен современный каменный двухэтажный аэропорт.

В мае 2001 года Апапельгино было официально закрыто, в 2003 году постоянное население было переселено в город Певек.

С 2006 до 2015 гг. село входило в существовавшее в тот период городское поселение Певек бывшего Чаунского муниципального района.

Перепись населения 2021 года не учитывала Апапельгино в перечне населённых пунктов.

Памятники 
На площади аэровокзала в советское время были установлены скульптуры геолога, горняка и оленевода. Ныне они перенесены в Певек.

См. также 
 Певек (аэропорт)

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 История образования Чаунского авиапредприятия.
 Форум бывших жителей посёлка
 Youtube — фотозарисовка Апапельгино

Панорама Апапельгино

Галерея 

Населённые пункты Чаунского района
Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа
Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа